Stylidium kan syfta på:

 Stylidium (djur) – ett släkte av snäckor
 Stylidium (växter) – ett släkte av växter